Kujawiak – osoba z grupy etnograficznej Kujawiaków
 Kujawiak – mieszkaniec Kujaw
 Kujawiak – polski taniec ludowy
 Kujawiak – forma muzyczna oparta na tańcu Kujawiak
 Kujawiak – bydgoski browar, należący do Grupy Żywiec
 Kujawiak – marka piwa należąca do Grupy Żywiec
 Kujawiak – czasopismo inowrocławskie
 ORP Kujawiak – nazwa okrętów polskiej Marynarki Wojennej

Kluby sportowe:
 Kujawiak Włocławek
 Kujawiak Astoria Bydgoszcz (nazwa z lat 1997-2000)

Inne:
 Kujawianka

Zobacz też 
 Kujawianie